

Personnalités 

 Ana Mato (née en 1959), femme politique espagnole, ministre ;
 Gabriel Mato (né en 1961), homme politique espagnol, député européen.

Toponymie 

 Mato Grosso, un des vingt-six États du Brésil, en région Centre-Ouest ;
 Mato Grosso, ville au Brésil, dans l'État de la Paraïba ;
 Riba Mato, localité de Sao Tomé-et-Principe, au nord de l'île de São Tomé, dans le district de Mé-Zóchi.

Linguistique 
 Mato, langue du groupe des langues ngero-vitiaz, parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Alimentation 
 Mató, fromage à pâte fraîche en Espagne et en France.

Voir aussi 
 .